Ивановская соборная мечеть — единственная в Иванове мечеть, расположена на проспекте Строителей.

Имам-хатыб мечети — Сайфутдинов Таир Абдулбареевич. На занимаемой должности с 1999 года.

Общие данные 
Здание мечети было построено по индивидуальному проекту. В храме два молельных зала для мужчин и для женщин. Её главное украшение — 16-гранный купол. Мечеть рассчитана на 650 мест. Также планируется строительство общественного центра с ритуальными услугами, школа с общежитием на 120 мест.

Фотографии

Ссылки 
 Мечети России — Иваново

Примечания 

Культовые сооружения Иванова
Культовые сооружения, построенные в 2003 году в России
Мечети, построенные в 2003 году